Турецкая кампания Андроника III Палеолога или Османская кампания Андроника III Палеолога — серия столкновений между Византией и Османским бейликом, которая длилась на протяжении почти всего правления византийского императора Андроника III Палеолога. В результате данного конфликта византийцы оставили большинство своих владений в Малой Азии, хотя смогли отбить набеги осман на европейские земли империи.

Предыстория 
К началу XIV века византийцы потеряли большинство своих владений в Малой Азии. После падения в 1326 году Пруссы, которая стала новой столицы османского бейлика, ситуация на восточной границе империи стала катастрофична. Османы осадили Никею и вплотную подступили к Никомедии. Гарнизоны этих крепостей стойко держались, но без помощи из вне эти византийские анклавы скоро бы пали. Когда новый византийский император Андроник III смог занять свой престол, он практически немедленно отправился на восточную границу. Началась длительная борьба между Андроником и османским беем Орханом.

Боевые действия

Кампания 1329 года. 
В 1329 году с войском (2000 тяжеловооружённых фракийских кавалеристов и несколько тысяч небоеспособного ополчения)Андроник высадился в Вифинии. До этого он заключил мирный договор с сельджукским племенем Караси, тем самым обеспечив себя с фланга. Высадка прошла удачно, и византийское войско беспрепятственно дошло до Пелеканона, где встретило османскую армию (8000 солдат) под руководством Орхана. Там произошло генеральное сражение.

В начале боя османы бросили вперёд застрельщиков и лёгкую кавалерию. Они обстреливали византийские порядки и легко ускользали от контратак противника. Тем самым они с минимальными потерями измотали византийцев. После полудня Орхан атаковал основными силами. Византийские солдаты отразили первый натиск, но затем начали медленно отступать. Тем не менее, османам не удалось пробить оборону византийцев и Орхан вынужден был отойти на прежние позиции оставив лишь 300 всадников наблюдать за неприятелем. Вероятно, что сражение могло продолжиться и на следующий день, но всё решил случай.

Во время сражения Андроник получил тяжёлую рану, но остался на поле боя. Ночью он отправился в близлежащий город Филокрены на перевязку. Но византийское ополчение узнав о том, что император покинул поле боя, решило, что Андроник бежал и поэтому устремилось вслед за своим императором. Андроник III понимая, что после бегства подавляющей части войска сопротивляться более смысла не имеет, отплыл в Константинополь.

Дальнейшие столкновения 
После неудачи при Пелеканоне, Андроник был вынужден временно оставить восточный театр боевых действий. А там тем временем в марте 1331 года пала Никея. Османы подошли к Никомедии. Началась осада, а точнее блокада этой довольно сильной крепости. Падение Никеи и начало осады Никомедии встревожили Андроника, и он собрав войска в 1332 году выступил под стены к Никомедии. Поход был удачен и османы вынуждены были отступить от этой крепости. Также среди успехов византийцев против осман в 1332 году можно отметить поход турок на Редесто, который был отбит ромеями. Но уже в 1333 году Андроник заключил мир с османами. По условию договора византийцы обязывались выплачивать османам ежегодную сумму размером в 12 тысяч иперпиров, а сами османы со своей стороны должны были прекратить набеги на византийские владения.

Договор соблюдался со стороны осман очень плохо, так как фактически осада Никомедии продолжилась. Её гарнизон стойко держался и получал постоянную помощь из Константинополя. Лишь перекрыв узкий залив Мраморного моря, ведущий в Никомедию, османы вынудили голодом византийцев сдать крепость (1337).. Никомедия стала первой верфью османского флота. После падения Никомедии османы уже в следующем году захватили Христополь. В этом же году Орхан во главе только построенного флота (38 кораблей) подошёл к Константиноплю, но тут был разбит. Более крупных столкновений во времена Андроника III между османами и византийцами не происходило.

Последствия 
На момент смерти Андроника III Палеолога в 1341 году у Византии в Малой Азии остались только узкая черноморская полоса в районе Хиле (нане Шиле), города , Амастрида, Ираклия Понтийская, Филадельфия, Пеги и приобретённая в 1336 году Фокея, которая, конечно не могла компенсировать потери в Вифинии. В конечном итоге в эпоху гражданских войн империя потеряет и эти изолированные крепости.

Примечания

Литература 

Византийско-османские войны
Кампании Андроника III Палеолога
Войны Византии
Войны XIV века